Metroliner

 ist die Bezeichnung eines Flugzeuges, siehe Fairchild Swearingen Metro
 ist die Bezeichnung eines Hochgeschwindigkeitszuges in den USA, siehe Metroliner (Zug)
 ist die Bezeichnung einer bestimmten Omnibus-Baureihe eines deutschen Herstellers, siehe Neoplan MIC